Ла Планиља има више значења:

 Ла Планиља (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Планиља (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Планиља (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Планиља (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Планиља (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику